Lamatsch ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Lamatsch (* 1967), österreichische Schauspielerin
 Anneliese Umlauf-Lamatsch (1895–1962), österreichische Schriftstellerin